

Patronyme 

 Sergio Corino (né en 1974), joueur de football espagnol ;
 Steve Corino (né en 1973), catcheur et commentateur de catch canadien.

Zoologie 
 Corino, race de mouton domestique d'Argentine.

Voir aussi 
 La Maison Corrino, roman de science-fiction publié en 2001